Premuda steht für:

 Premuda, kroatische Insel

Schiffe:
 Premuda (Schiff, 1918), italienisches Torpedoboot, siehe SMS V 116
 Premuda, italienischer Zerstörer, siehe Dubrovnik (Schiff, 1931)
 Premuda (Schiff, 1957), kroatisches Passagierschiff

Premuda ist der Familienname folgender Personen:

 Loris Premuda (1917–2012), italienischer Arzt und Medizinhistoriker